Montenaken peut se référer à :

 Montenaken est une section de la commune belge de Gingelom située en province de Limbourg.
 l'ancien nom de Vroenhoven, une section de la commune belge de Riemst située en province de Limbourg.

 La bataille de Montenaken entre les Liégeois et les Bourguignons le .